200 m stylem klasycznym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje i półfinały miały miejsce 27 lipca, a finał 28 lipca.

Rosjanka Julija Jefimowa powtórzyła swój sukces z 2013 roku i zdobyła złoty medal, uzyskawszy czas 2:19,64. Srebro wywalczyła Amerykanka Bethany Galat (2:21,77), a brąz Chinka Shi Jinglin (2:21,93).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 27 lipca o 10:10.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 27 lipca o 18:50.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się 28 lipca o 18:25.

Przypisy 

K